Andalusia (engl. für Andalusien) ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Andalusia (Alabama), im Covington County
 Andalusia (Arizona), im Maricopa County
 Andalusia (Florida), im Flagler County
 Andalusia (Illinois), im Rock Island County
 Andalusia (Pennsylvania), im Bucks County

mehrere gleichnamige im NRHP gelistete Objekte:
 Andalusia (Los Angeles), Kalifornien, ID-Nr. 03000775
 Andalusia (Milledgeville), Georgia, ID-Nr. 80000968
 Andalusia (Philadelphia), Pennsylvania, ID-Nr. 66000649

Andalusia bezeichnet außerdem:
 Andalusia, früherer Name von Jan Kempdorp in Südafrika
 Andalusia (1896), HAPAG-Dampfer, 5458 BRT, siehe Liste der HAPAG-Seeschiffe 1848–1970 

Siehe auch:
 Andalusia Slough, Fließgewässer im Rock Island County, Illinois
 Andalusia Slough Recreation Area, Park im Rock Island County, Illinois
 Andalusia Island, im Rock Island County, Illinois
 Andalucía
 Andalusien (Begriffsklärung)